Pleurodasys är ett släkte av bukhårsdjur som beskrevs av Adolf Remane 1927. Pleurodasys ingår i familjen Lepidodasyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Pleurodasys